D65 může označovat:

 Avia D 65 – nákladní automobil
 Standard D65 – barevná teplota světla 6500 K (denní světlo) ve fotografii